Zeitbestimmung bezeichnet:

 in der Astronomie das Äquivalent zur astronomischen Ortsbestimmung, siehe Zeitbestimmung (Astronomie)
 im Rechtswesen die Entstehung oder der Wegfall eines Rechts durch einen Termin oder ein sicher eintretendes Ereignis, siehe Zeitbestimmung (Recht)